Franciszek Pieniak (zm. 1939/1941), nauczyciel, ofiara zbrodni w Palmirach
 Franciszek Pieniak (1903-1968), oficer Wojska Polskiego i Armii Krajowej